Arnold Rosner (1945-2013), compositeur américain
 Eddie Rosner (1910-1976), musicien de jazz polonais et soviétique
 Fred Rosner (1935-), médecin américain d'origine allemande, juif orthodoxe, professeur de médecine à Mount Sinai School of Medicine à New York, directeur du départemment de médecine du  Queens Hospital Center. Il est un expert en éthique médicale juive.
 Hans-Jürgen Rösner (né en 1957), auteur allemand de la prise d'otages de Gladbeck, en 1988
 Jacques Rosner (1936-2022), comédien et metteur en scène français
 Milena Rosner (née en 1980), joueuse de volley-ball polonaise
 Rick Rosner (né en 1941), producteur américain
 Simon Rösner (né en 1987), joueur de squash allemand
 Thomas Rösner, chef d'orchestre autrichien.

Voir aussi 
 Indice de Rosner
Patronyme juif